Die österreichische Volleyball-Meisterschaft der Männer wurde 2013/14 zum 43. Mal ausgetragen. Die höchste Spielklasse ist die österreichische 1. Bundesliga, die von sechs Mannschaften bestritten wurde. Meister wurde zum 6. Mal Hypo Tirol Volleyballteam.

Bundesliga

Modus 
Austrian Volley League Superliga
In der Austrian Volley League Superliga spielen die besten sechs Teams der Vorsaison, auch die besten zwei Volleyballmannschafen, die an der Mitteleuropäischen Volleyball-Liga (englisch Middle European Volleyball Zonal Association), kurz (MEVZA), teilnehmen, um den österreichischen Meistertitel.

Austrian Volley League
In der Austrian Volley League spielen jene Vereine, die in der Vorsaison die Plätze drei bis zehn belegt hatten. Das erstplatzierte Team qualifiziert sich einen internationalen Startplatz, die letztplatzierten spielen weiter in der Austrian Volley League 1. Liga.

Austrian Volley League 1. Liga
Das erstplatzierte Team qualifiziert sich einen internationalen Startplatz, die letztplatzierten spielen weiter in der Austrian Volley League Aufstiegsrunde.

Austrian Volley League Superliga 

Abschlusstabelle

Teilnehmer an der MEVZA 2014/15: Hypo Tirol Volleyballteam und SK Aich/Dob.

Spiele im Detail
1. Bundesliga Herren: AVL Superliga

Austrian Volley League 

Abschlusstabelle

Spiele im Detail
1. Bundesliga Herren: AVL

Austrian Volley League 1. Liga 

Abschlusstabelle

Spiele im Detail
1. Bundesliga Herren: AVL

Spielstätten

Die Meistermannschaft

2. Bundesliga

Modus 
In der 2. Bundesliga spielen die Vereine in einem Grunddurchgang um die ersten Plätze für die Qualifikation für die Austrian Volley League Aufstiegsrunde. Die letztplatzierten Teams spielen in einem Frühjahrsdurchgang um den Abstieg in die 3. Leistungsstufe.

2. Bundesliga Ost

Grunddurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Ost Herren: Grunddurchgang

Zwischenrunde 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Ost Herren: Zwischenrunde

Frühjahrsdurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Ost Herren: Frühjahrsdurchgang

2. Bundesliga Süd

Grunddurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Süd Herren: Grunddurchgang

Zwischenrunde 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Süd Herren: Zwischenrunde

Frühjahrsdurchgang 
Abschlusstabelle Pool A

Spiele im Detail
2. Bundesliga Süd Herren: Frühjahrsdurchgang, Pool A

Abschlusstabelle Pool B

Spiele im Detail
2. Bundesliga Süd Herren: Frühjahrsdurchgang, Pool B

Finale

2. Bundesliga West

Grunddurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga West Herren: Grunddurchgang

Zwischenrunde 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga West, Zwischenrunde

Frühjahrsrunde 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga West Herren: Frühjahrsdurchgang

Aufstiegsrunde

Modus 
In der 1. Bundesliga Aufstiegsrunde spielen die zwei letztplatzierten Team der 1. Bundesliga und die erstplatzierten Mannschaften der 2. Bundesliga um den Aufstieg in die 1. Bundesliga 2014/15.

Austrian Volley League Aufstiegsrunde 

Abschlusstabelle

Spiele im Detail
1. Bundesliga Herren: AVL Aufstiegsrunde

Weblinks 
 Österreichischer Volleyballverband

Einzelnachweise 

 2013/14
Volleyballsaison 2013/14